Лесниково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лесниково — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Лесниково — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Лесниково — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Лесниково — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Лесниково — деревня в Советском районе Кировской области.
 Лесниково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Лесниково — село в Кетовском районе Курганской области.
 Лесниково — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Лесниково — деревня в Оленинском районе Тверской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Лесниково — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе.

См. также 
 Лесников